Okręty US Navy o nazwie USS  "Eisele":

 Pierwszy "Eisele" (DE-34) był niszczycielem eskortowym typu Evarts, który był w służbie w latach 1943-1945.
 Drugi "Eisele" (DE-75) był niszczycielem eskortowym typu Buckley, który był w służbie w latach 1943-1944, po przekazaniu Royal Navy jako HMS "Bickerton" (K466)

Eisele